Вінда́ва, або Вінда́у (, , ) — німецька власна назва.

Віндава — традиційна німецька назва латиського міста Вентспілс.
Віндава — традиційна німецька назва річки Вента.